O Grande Encontro — álbum de Elba Ramalho, Alceu Valença, Geraldo Azevedo e Zé Ramalho
 O Grande Encontro 2 — álbum de Elba Ramalho, Geraldo Azevedo e Zé Ramalho
 O Grande Encontro 3 — álbum de Elba Ramalho, Geraldo Azevedo e Zé Ramalho
 O Grande Encontro - 20 Anos - álbum de Elba Ramalho, Alceu Valença e Geraldo Azevedo

Desambiguações de música
Supergrupos do Brasil